Feldkirch je lahko:

 Feldkirch, mesto na Predarlskem, Avstrija
 okraj Feldkirch, upravni okraj Predarlske
 Feldkirch, Haut-Rhin, občina v Alzaciji, Francija
 Feldkirch, predel mesta Hartheim am Rhein v zvezni deželi Baden-Württemberg, Nemčija